Стефан Васильевич Батюшко (; ) — советский военный, подполковник. Украинский государственный деятель, народный депутат Верховного Совета Украинской ССР XII созыва (Верховной Рады Украины I созыва) (1990—1994). Кандидат философских наук (1988).

Биография 
Стефан Васильевич Батюшко родился 16 апреля 1949 года в крестьянской семье в деревне  Бродницкого сельсовета Жабчицкого района Пинской области Белорусской ССР, ныне деревня и сельсовет входят в  Брестской области Республики Беларусь. Белорус.

С 1967 года работал на калининградском судостроительном заводе «Янтарь».

С 1968 года был курсантом в/ч П/ПР 93905, радиотелеграфистом в/ч П/П 56206 Южной группы войск. 

С 1969 года был курсантом Курганского высшего военно-политического авиационного училища. 

С 1975 года был секретарём комитета ВЛКСМ в/ч 23548 Белорусского военного округа.

С 1975 года служил заместителем командира роты в/ч 62380.

С 1977 года служил пропагандистом в/ч 55782.

С 1978 года служил начальником школы партактива политотдела в/ч 10202.

С 1980 года был слушателем Военно-политической академии имени В. И. Ленина. 

С 1983 года находился на преподавательской работе в Харьковском высшем военном авиационном училище лётчиков им. С. И. Грицевца, Преподаватель, старший преподаватель, начальник кафедры.

В 1988 году защитил диссертацию «Диалектика коллективного и индивидуального в социалистическом воинском труде», кандидат философских наук.

В 1990 году в ходе первых альтернативных парламентских выборов в Украинской ССР был выдвинут кандидатом в народные депутаты, 4 марта 1990 года был избран народным депутатом Верховного совета Украинской ССР XII созыва (в дальнейшем — Верховной рады Украины I созыва) от Орджоникидзевского избирательного округа № 374 г. Харькова, набрал 70,06% голосов среди 3 кандидатов. В парламенте являлся членом Комиссии по правам человека, затем её председателем. Депутатские полномочия истекли 10 мая 1994 года.

С 1994 года был заместителем начальника главного управления воспитательной работы Министерства обороны Украины, затем заместителем главы секретариата Народно-демократической партии.

В 1996—1998 годах — член политсовета Народно-демократической партии.

На президентских выборах 2004 года был доверенным лицом Виктора Ющенко в избирательном округе № 175 (Харьковская область).

Награды 
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени

Семья 
Женат, имеет двоих детей.

Примечания

Ссылки 
 Батюшко Стефан Васильевич на сайте Верховной рады Украины 
 Довідка: Батюшко Стефан Васильович 

Персоналии:Калининград
Выпускники Курганского высшего военно-политического училища
Члены КПСС
Выпускники Военно-политической академии имени В. И. Ленина
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Преподаватели Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба
Члены Народно-демократической партии (Украина)